

Заозерне — село, район Біржан-сала, Акмолинська область
 Заозерне — село, Федоровський район, Костанайська область

Заозерне — село, Хабаровський район, Хабаровський край

Заозерне — смт, Автономна Республіка Крим, Євпаторійська міська рада
 Заозерне — село, Вінницька область, Тульчинський район
 Заозерне — село, Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район
 Заозерне — село, Херсонська область, Каховський район
 Заозерне — село, Херсонська область, Новотроїцький район